A Nemzeti Bajnokság I osztályában 1953-ban 14 csapat küzdött a bajnoki címért ez az ismét új néven (Budapesti Vörös Lobogó) szereplő MTK-nak sikerült, tizenhetedik bajnoki elsőségét szerezte meg.

Végeredmény 

A bajnok Bp. Vörös Lobogó játékosai
Gellér Sándor (26) – Kovács II József (26), Börzsei János (26), Lantos Mihály (26) – Kovács I Imre (26), Zakariás József (23) – Sándor Károly (24), Hidegkuti Nándor (26), Palotás Péter (25), Szolnok István (25), Molnár János (21).
Játszott még: Kárász Endre (13), Peller Béla (5), Bukovi Gábor (2), Fecske István (1), Láng Károly (1), Szabó István (1).
Edző: Bukovi Márton
Az ezüstérmes Budapesti Honvéd SE játékosai
Grosics Gyula (26) – Rákóczi László (21), Lóránt Gyula (21), Bányai Nándor (20) – Bozsik József (26), Városi György (17) – Budai II László (26), Kocsis Sándor (25), Babolcsay György (23), Puskás Ferenc (26), Czibor Zoltán (25).
Játszott még: Kovács János (16), Bárfy Antal (11), Palicskó Tibor (7), Budai I László (5), Tóth III Ferenc (5), Faragó Lajos (2), Szovják István (2).
Edző: Kalmár Jenő
A bronzérmes Budapesti Vasas SC játékosai
 Kamarás Mihály (14) – Lőrincz Emil (26), Teleki Gyula (26), Kontha Károly (26) – Szilágyi II János (18), Bundzsák Dezső (26),– Sárosi László (14), Csordás Lajos (25), Szilágyi I Gyula (26), Berendi Pál (26), Illovszky Rudolf (26).
Játszott még: Bakó Béla (12), Vadász Károly (11), Csurgó II Miklós (7), Horváth Ödön (6), Mező Nándor (5), Karácsonyi György (3), Kovalik Ferenc (1).
 Edző: Baróti Lajos

Kereszttáblázat

Díjak

Góllövőlista

Források 
 A magyar sport kézikönyve Sport Lap és Könyvkiadó 1960
 Mező Ferenc: Futball adattár 
 http://www.nemzetisport.hu
 Hungary - List of final tables (RSSSF)

Magyar 1
Magyar elsőosztályú labdarúgó-bajnokságok